

Села 
 Березівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада (до 2020 року — Гребінківський район)
 Березівка — Полтавська область, Лубенський район, Лубенська міська громада (до 2020 року — Лубенський район)

Колишнє село 
 Березівка — Полтавська область, Лубенський район, Тарандинцівська сільська рада